Григориев (женската форма: Григориева) е руско, украинско и българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Андрей Григориев (академик) (1883 – 1968) – руски географ;
 Андрей Григориев (1889 – 1941) – съветски военачалник;
 Аполон Григориев (1822 – 1864) – руски писател;
 Константин Григориев (1927 – 2020) – български режисьор и сценарист.

Български фамилни имена